Partit Popular Suís, partit polític de Suïssa
 Partit Popular del Tirol del Sud (del nom en italià Partito Popolare Sudtirolese), partit polític d'Itàlia
 Partit del Treball d'Albània (del nom en albanès Partia e Punës e Shqipërisë), partit polític històric d'Albània
 Partit Socialista Polonès (del nom en polonès Polska Parti Socjalistyczna), partit polític històric de Polònia
 Partit Popular Socialista (Brasil), partit polític del Brasil
 Potencial postsinàptic, efecte elèctric en les sinapsis neuronals
 PowerPoint Show, format de fitxer informàtic associat al programa PowerPoint
 Project for Public Spaces, organització sense ànim de lucre nord-americana dedicada a la creació d'espais públics